Ву́лиця Околична — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Околична — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Околична — вулиця у місті Ніжині.

Вулиці